Bunny Ahearne – dirigente sportivo irlandese
 Karlan Laughton Ahearne-Grant – calciatore inglese
 Tim Ahearne – triplista britannico